Непша — фамилия. Известные носители:

 Непша, Андрей Алексеевич (род. 1970) — российский фотохудожник, участник совместных выставок и проектов, а также 30 персональных выставок. Его работы находятся в частных и музейных коллекциях мира.
 Непша, Валерий Васильевич (род. 1976) — российский управленец и менеджер.
 Непша, Валерий — российский гребец, бронзовый призёр Всероссийской спартакиады по летним видам спорта (2022).
 Непша, Евгений Петрович (род. 1974) — российский марафонец и сверхмарафонец.
 Непша, Сергей Иванович (род. 1970) — российский писатель и сценарист. Лауреат международного литературного конкурса «Мост Дружбы» (2015, Белоруссия), а также интернет-конкурсов. Его юмористические рассказы публиковались в «Литературной газете». По тридцати двум его киносценариям были сняты фильмы.
 Непша, Юрий Петрович (1946—2014) — советский, российский и украинский актёр театра и кино, театральный деятель. Педагог по актёрскому мастерству в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И.Карпенко-Карого. Режиссёр и руководитель киевского театра «На Грушках».

Примечания